Fischerkönig steht für

 den „Hüter des Grals“:
 altfranzösisch roi peschierres als Bezeichnung für Anfortas
 im Film König der Fischer
 einen beim Fischertag gewählten Fischerkönig
 einen beim Fischerstechen ernannten Fischerkönig